Live Shit: Binge & Purge — музичний альбом гурту Metallica. Виданий 23 листопада 1993 року лейблом Elektra. Загальна тривалість композицій становить 176:59. Альбом відносять до напрямку треш-метал.

Список пісень

CD 1 
 "Enter Sandman" (Kirk Hammett, James Hetfield, Lars Ulrich) — 7:27
 "Creeping Death" (Cliff Burton, Hammett, Hetfield, Ulrich) — 7:28
 "Harvester of Sorrow" (Hetfield, Ulrich) — 7:18
 "Welcome Home (Sanitarium)" (Hammett, Hetfield, Ulrich) — 6:39
 "Sad But True" (Hetfield, Ulrich) — 6:07
 "Of Wolf and Man" (Hammett, Hetfield, Ulrich) — 6:22
 "The Unforgiven" (Hammett, Hetfield, Ulrich) — 6:48
 Justice Medley (Hammett, Hetfield, Jason Newsted, Ulrich) — 9:38
 "Eye of the Beholder"
 "Blackened"
 "The Frayed Ends of Sanity"
 "...And Justice for All"
 "Solos (Bass/Guitar)" — 18:48

CD 2 
 "Through the Never" (Hammett, Hetfield, Ulrich) — 3:46
 "For Whom the Bell Tolls" (Burton, Hetfield, Ulrich) — 5:48
 "Fade to Black" (Burton, Hammett, Hetfield, Ulrich) — 7:12
 "Master of Puppets" (Burton, Hammett, Hetfield, Ulrich) — 4:35
 "Seek & Destroy" (Hetfield, Ulrich) — 7:46
 "Whiplash" (Hetfield, Ulrich) — 5:33

CD 3 
 "Nothing Else Matters" (Hetfield, Ulrich) — 6:21
 "Wherever I May Roam" (Hetfield, Ulrich) — 6:32
 "Am I Evil?" (Diamond Head) — 5:41
 "Last Caress" (Glenn Danzig) — 1:24
 "One" (Hetfield, Ulrich) — 10:27
 "So What?" (Anti-Nowhere League)/"Battery" (Hetfield, Ulrich) — 10:04
 "The Four Horsemen" (Hetfield, Dave Mustaine, Ulrich) — 6:07
 "Motorbreath" (Hetfield) — 3:14
 "Stone Cold Crazy" (John Deacon, Браян Мей, Freddie Mercury, Roger Taylor) — 5:32

VHS/DVD 1 - San Diego '92 
 "Enter Sandman"
 "Creeping Death"
 "Harvester of Sorrow"
 "Welcome Home (Sanitarium)"
 "Sad But True"
 "Wherever I May Roam"
 "Through the Never"
 "The Unforgiven"
 Justice Medley
 "Eye of the Beholder"
 "Blackened"
 "The Frayed Ends of Sanity"
 "...And Justice for All"
 "The Four Horsemen"
 "For Whom The Bell Tolls"
 "Fade to Black"
 "Whiplash"
 "Master Of Puppets"
 "Seek and Destroy"
 "One"
 "Last Caress"
 "Am I Evil?"
 "Battery"
 "Stone Cold Crazy"

VHS/DVD 2 - Seattle '89 
 "Blackened"
 "For Whom The Bell Tolls"
 "Welcome Home (Sanitarium)"
 "Harvester of Sorrow"
 "The Four Horsemen"
 "The Thing That Should Not Be"
 "Master Of Puppets"
 "Fade to Black"
 "Seek and Destroy"
 "...And Justice for All"
 "One"
 "Creeping Death"
 "Battery"
 "Last Caress"
 "Am I Evil?"
 "Whiplash"
 "Breadfan"

Посилання 

 

Альбоми Metallica
Музичні альбоми 1993
Альбоми Elektra Records
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми треш-металу
Альбоми американських виконавців
Рок-альбоми